Дом губернатора:
 Дом губернатора — в Воронеже.
 Дом губернатора — в Выборге.
 Дом губернатора — в Минске.
 Дом губернатора — в Нижнем Новгороде.
 Дом губернатора — в Пензе.
 Дом губернатора — в Перми.
 Дом губернатора — в Полоцке.
 Дом губернатора — в Симферополе.
 Дом губернатора — в Уфе.
 Дом губернатора — в Чернигове.

См. также 
 Губернаторский дом